Enskede har flere betydninger:

 Distriktet Gamla Enskede (Gamle Enskede) i Enskede-Årsta-Vantör købsstad, Stockholm.
 Enskededalen – et distrikt i Stockholms Skarpnäck-købsstad.
 Enskede gård i Söderort, Stockholm.

Sport 
Følgende klubber hører til i Enskede:
 Enskede IK